Giuseppe Bosia (1825-1888) – politico italiano, deputato del Regno d'Italia
 Giuseppe Bosia (1894-1988) – politico italiano, senatore della Repubblica Italiana